Стефанос Атанасиадис (; 24 декабря 1988, Салоники, Греция) — греческий футболист, нападающий клуба ПАС (Янина). Выступал за сборную Греции.

Биография 
Атанасиадис родился в селе Лакома, Халкидики в футбольной семье. Его отец и дядя были футболистами. Атанасиадис — воспитанник клуба ПАОК, перешедший из молодёжной команды в основную в сезоне 2007/08.

Карьера в сборной 
8 июня 2011 года дебютировал в сборной Греции в товарищеском матче с Эквадором (ничья, 1:1).

Достижения 
ПАОК
 Кубок Греции по футболу: 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФК ПАОК
 Профиль ESPN FC
 Биография на contra.gr

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Пансерраикос»
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК ПАС Янина